Dolovo je lahko:
 Dolovo, Tutin (Srbija)
 Dolovo, Hrvaška
 Dolovo, Pančevo (Srbija)